Åberg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Åberg 10 210
 Åbergh 41
 Aaberg 22
 Åhberg 10

Tillsammans blir detta 10 283 personer, vilket ger namnet plats nummer 77 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Åberg

A
 Alf Åberg (1916–2011), svensk historiker, professor
 Alfons Åberg, fiktiv litterär person
 Algot Key-Åberg (1854–1918), svensk läkare och professor
 Anders Åberg, flera personer
 Anders Åberg (1945–2018), svensk konstnär
 Anders Åberg (borgmästare) (aktiv 1713–1737), borgmästare i Åmål
 Anders Åberg (skådespelare) (1948–2020), svensk skådespelare
 Andreas Åbergh (1815–1890), svensk orgelbyggare
 Anna Åberg (född 1971), svensk tv-personlighet, känd som Anna Anka
 Anna-Stina Åberg (född 1941), silversmed
 Arvid Åberg (1885–1950), svensk släggkastare och skridskoåkare

B
 Bengt Åberg, flera personer
 Bengt Åberg (domprost) (1921–2001)
 Bengt Åberg (konstnär) (1941–2015)
 Bengt Åberg (motocrossförare) (1944–2021)
 Bertil Åberg (1925–1992), svensk läkare, direktör, professor
 Boriana Åberg (född 1968), svensk politiker
 Börje Åberg (1911–1994), svensk växtfysiolog, professor

C
 Carl Johan Åberg (1930–2010), svensk nationalekonom, ämbetsman och politiker
 Christer Åberg (född 1964), evangelist, bloggare och författare

D
 Daniel Åberg (född 1975), svensk författare och journalist
 David Åberg (verksam 2008), svensk konstnär

E
 Einar Åberg (1890–1970), svensk antisemitisk agitator
 Elina Åberg (född 1985), svensk politiker
 Elisif Key-Åberg (1899–1982), svensk konstnär
 Emil Åberg (1864–1940), svensk konstnär
 Emil Åberg (född 1992), svensk fotbollsspelare
 Emma T. Åberg (född 1984), svensk skådespelare, manusförfattare och filmproducent
 Eric Åberg (född 1983), svensk handbollsspelare
 Erik Åberg (diplomat)
 Erik Åberg (idrottare) (1920–2006), finländsk bandy- och fotbollsspelare
 Erik Åberg (ingenjör)  (1880–1954), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Ernst Åberg (1823–1906), svensk-argentinsk läkare

F
 Fred Åberg (född 1947), svensk skulptör
 Fredric Åberg (omkring 1760–efter 1809), skulptör

G
 Gabriel Åberg (1971–2012), svensk rappare och musikproducent
 Gabriella Åberg (1875–1959), skådespelare
 Georg Åberg, flera personer
 Georg Åberg (friidrottare) (1893–1946)
 Georg Åberg (politiker) (1912–2002), fiskare, författare och politiker, folkpartist
 Gunhild Aaberg (född 1939), dansk keramiker
 Gunnar Åberg, flera personer
 Gunnar Åberg (konstnär) (1869–1894), konstnär
 Gunnar Åberg (militär) (1920–1998), militär
 Gurli Åberg (1843–1922), skådespelare
 Gustaf Åberg (1747–1826), borgmästare och politiker
 Gustaf Åberg (konstnär) (1854–1877), målare och tecknare
 Gusten Åberg (1870–1932), ingenjör och kommunalpolitiker
 Göran Åberg, flera personer
 Göran Åberg (fotbollsspelare) (1948–2001)
 Göran Åberg (kyrkohistoriker) (1935–2019)
 Gösta Åberg, flera personer
 Gösta Åberg (illustratör) (1905–1981), tecknare, målare, skulptör och reklamkonstnär
 Gösta Åberg (redaktör) (1927–2018), språkvetare, redaktör och förläggare

H
 Hanna Åberg (född 1973), sångerska, låtskrivare, musiker
 Helena Åberg (född 1971), simmare
 Helene Åberg (född 1972), bildproducent och redigerare
 Henrik Åberg, flera personer
 Henrik Åberg (arkitekt) (1841–1922), arkitekt och akvarellmålare
 Henrik Åberg (artist) (född 1976)
 Hilma Åberg (1854–1927), violinist och musikpedagog
 Hjalmar Åberg (1870–1935), finländsk arkitekt
 Hugo Åberg (1905–1969), byggmästare

I
 Inga Åberg (1773–1837), skådespelare och sångerska
 Ingemar Åberg, musiker, kompositör, textförfattare
 Ingrid Åberg (född 1938), historiker

J
 Jacques Åberg (1850–1875), tecknare
 Jan Åberg (skulptör) (1937–2013), svensk skulptör
 Jan Håkan Åberg (1916–2012), svensk domkyrkoorganist
 Jens Åberg (född 1946), svensk politiker
 Joackim Åberg (född 1998), fotbollsspelare
 Johan Åberg, flera personer
 Johan Åberg (född 1972), svensk musikproducent, låtskrivare, manager
 Johan Åberg (konstnär) (1743–1792), dekorationsmålare och tapetfabrikör
 Johan Åberg (politiker) (1852–1948), handelsföreståndare och politiker
 Johan Fredrik Eugène Åberg (1836–1888), militär 
 Johan Petter Åberg (1778–1850), ämbetsman och orgelbyggare
 John Einar Åberg (1908–1999), svensk författare, översättare, banktjänsteman
 Jon Olof Åberg (1843–1898), svensk författare

K
 Karl Key-Åberg (1861–1927), svensk historiker och statistiker
 Kazimir Åberg (född 1955), jurist, hovrättsråd
 Kristin Åberg (född 1983), svensk fotbollsspelare
 Kristina Åberg (född 1962), svensk filmproducent

L 
 Lars Åberg, flera personer
 Lars Åberg (författare) (född 1950), journalist och författare 
 Lars Åberg (organist) (född 1948), organist, körledare, kompositör
 Lasse Åberg (född 1940), svensk grafisk designer, konstnär, filmregissör, artist och skådespelare 
 Lawrence Heap Åberg (1851–1895), svensk filosof
 Lennart Åberg (1942–2021), svensk jazzmusiker
 Ludvig Åberg (1870–1958), svensk fotograf

M 
 Magnus Åberg (1820–1896), svensk kyrkoherde, lokalpolitiker
 Majken Åberg (1918–1999), svensk friidrottare
 Margareta Åberg (1959–2017), svensk jurist, kammarrättspresident och ämbetsman
 Mari Åberg (född 1957), romanförfattare
 Maria Åberg (född 1979), svensk teaterregissör
 Martin Åberg (1888–1946), svensk konstnär
 Martin Åberg (historiker) (född 1962), svensk historiker
 Mats Åberg, flera personer
 Mats Åberg (ambassadör) (född 1944)
 Mats Åberg (konstnär) (född 1954), skulptör
 Mats Åberg (kyrkomusiker) (född 1943)
 Michael Åberg (född 1966), musiker

N
 Nils Åberg (1888–1957), arkeolog
 Nils Åberg (skulptör) (aktiv vid slutet av 1700-talet), gipsgjutare

O
 Olga Åberg (1848–1923), finlandssvensk målare
 Oliver Åberg (född 1990), svensk röstskådespelare
 Olle Åberg (1925–2013), svensk friidrottare
 Oscar Åberg (1882–1952), svensk skådespelare och inspicient

P
 Palle Åberg (född 1931), målare och tecknare
 Paul Åberg (ingenjör) (1896–1961), svensk ingenjör
 Paul Åberg (meteorolog) (född 1932), svensk militärmeteorolog
 Pelle Åberg (1909–1964), svensk konstnär
 Pererik Åberg (född 1967), svensk meteorolog
 Philip Åberg (1822–1861), läkare
 Pontus Åberg (född 1993), svensk ishockeyspelare

R
 Rutger Åberg (1863–1943), svensk jurist

S
 Sandro Key-Åberg (1922–1991), svensk författare
 Sonny Åberg (född 1958), svensk fotbollsspelare
 Simone Aaberg Kærn (född 1969), dansk bildkonstnär och pilot
 Siv Åberg (född 1942), fotomodell och skådespelare
 Stisse Åberg (född 1959), svensk sportjournalist
 Sven Åberg (född 1951), svensk flöjtist och dirigent
 Sven Ture Åberg (1903–1974), svensk ingenjör och företagsledare

T
 Tekla Åberg (1853–1922), skolledare
 Thomas Åberg (född 1952), tonsättare och organist
 Tua Åberg (född 1960), operasångerska

U
 Ulla Åberg (född 1942), svensk dramaturg
 Ulrika Åberg (1771–1852), svensk dansös

V
 Victoria Åberg (1824–1892), finländsk målare

W
 Wendla Åberg (1791–1864), dansare och skådespelare
 Wilhelm Åberg (1841–1909), konstnär

Släkter med namnet Åberg
Åberg från Åhus. Grenar skriver sig Key-Åberg, Heap-Åberg, Stockhaus-Åberg och Cobo-Åberg
 Ernst Åberg (1823–1906), läkare, sjukgymnast
 Bertil Åberg (1925–1992), professor, läkare, företagsledare
 Algot Key-Åberg (1854–1918), professor, läkare
 Karl Key-Åberg (1861–1927), kommerseråd, stiatistiker, historiker
 Sandro Key-Åberg (1922–1991), författare
 Lawrence Heap Åberg (1851–1895), filosof

 Åberg från Vittangi-Ekeby
 Mats Åberg (född 1943) organist, korsordskonstruktör
 Lars Åberg (född 1948), domkyrkoorganist, tonsättare

 Åberg, Kullabygdssläkten
 Alf Åberg (1916–2011), professor, krigsarkivarie
 Bengt Åberg (1921–2001), domprost

Källor

Svenska efternamn
Svenska släkter